Широкий Луг — селище, Зоринський район, Алтайський край, Росія
 Широкий Луг — село, Тячівський район, Закарпатська область, Україна